Carroll puede referirse a:
Andy Carroll, futbolista inglés.
Jonathan Carroll, escritor estadounidense;
Lewis Carroll, lógico, matemático, fotógrafo y novelista británico;
Peter Carroll, ocultista  británico relacionado con la magia del caos;
Robert L. Carroll, paleontólogo estadounidense, especializado en anfibios y reptiles del Paleozoico y Mesozoico.
Roy Carroll, futbolista norirlandés.
Carroll Shelby, diseñador de automóviles estadounidense;